Bart Janssen (beeldend kunstenaar) - Nederlands beeldend kunstenaar
 Bart Janssen (dichter) - Belgisch dichter
 Bart Jan Janssen - Belgisch volleybalspeler en -trainer

Zie ook
 Bart Jansen (doorverwijspagina)